Джеффри Хи́нтон (; род. 6 декабря 1947) — британский и канадский учёный , кибернетик и информатик, наиболее известный работами в области искусственного интеллекта и глубокого обучения.

Член Королевского общества Канады (1996), Лондонского королевского общества (1998), иностранный член Национальной инженерной академии США (2016).

Биография 
Правнук Джорджа Буля. Окончил Кембриджский университет в 1970 году, где получил степень бакалавра искусств в области экспериментальной психологии, в 1978 году получил докторскую степень в Эдинбургском университете в области искусственного интеллекта. 

Работал профессором департамента информатики Торонтского университета. С марта 2013 года – сотрудник Google (после поглощения корпорацией компании DNNresearch).

Был одним из исследователей, предложивших использовать метод обратного распространения ошибки для тренировки многослойной нейронной сети. Вместе с  изобрёл машину Больцмана.

Награды
 2001 — 
 2005 — 
 2010 — Канадская золотая медаль Герхарда Херцберга
 2014 — 
 2016 — 
 2016 — BBVA Foundation Frontiers of Knowledge Award
 2018 — Премия Тьюринга (совместно с Йошуа Бенжио и Яном Лекуном)
 2019 — Премия Хонда
 2021 — Премия Диксона

Примечания

Ссылки 
 Джеффри Хинтон на сайте Торонтского университета
 GoogleTechTalks — The Next Generation of Neural Networks
 

Исследователи искусственного интеллекта
Награждённые канадской золотой медалью Герхарда Херцберга
Сотрудники Google
Члены Лондонского королевского общества
Члены Канадского королевского общества
Иностранные члены Национальной инженерной академии США
Награждённые медалью Джеймса Клерка Максвелла (IEEE)
Лауреаты премии Диксона
Почётные доктора Шербрукского университета